Il singolare del torneo di tennis Macon Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Željko Franulović che ha battuto in finale Ilie Năstase  6–4, 7–5, 5–7, 3–6, 7–6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Macon Open 1971